Karahallı ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

 Karahallı (Uşak), eine Gemeinde und ein Landkreis in der Provinz Uşak

 Karahallı (Sarıkaya), ein Dorf im Landkreis Sarıkaya der Provinz Yozgat
 Karahallı (Şuhut), ein Dorf im Landkreis Şuhut der Provinz Afyonkarahisar